Ре́дінг () може означати топонім або прізвище.

Топоніми

Редінг — місто, штат Канзас
 Редінг — місто, штат Массачусетс
 Редінг — місто, штат Мічиган
 Редінг — місто, штат Нью-Йорк
 Редінг — місто, штат Огайо
 Редінг — місто, штат Пенсільванія
 Редінг — місто, штат Вермонт
 Редінг Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсильванія

Редінг () — місто в Англії, у центральній частині церемоніального графства Беркшир.

Прізвище 
 Вів'єн Редінг (; 1951) — люксембурзька політична діячка.

Інше 
 Редінг () — англійський футбольний клуб із міста Редінг.

Див. також 
 Реддінг